19 розыгрышей чемпионата и золотого кубка КОНКАКАФ состоялись в восьми странах-членов КОНКАКАФ, а два розыгрыша (1985 и 1989) не имели стран-организаторов: В целом в течение 1963—2011 годов в рамках финального турнира состоялись 389 матчей, которые прошли в 48 стадионах 42 городов 9 стран (из которых 28 стадионов в 26 городах находятся в США): о числе городов сведения расходятся, так как часть городов расположена в границах агломераций Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Страны-организаторы 

''* Совместно организовали Соединённые Штаты и Мексика.

Места проводения турнира

Гаити

См. также 
 Золотой кубок КОНКАКАФ

Примечание

Ссылки 
 Золотой кубок КОНКАКАФ (Сайт КОНКАКАФ), (worldfootball.net) (), (arquivodosmundiais.com) ()
 Континентальные чемпионаты Северной и Центральной Америки и Карибского Бассейна (Архив RSSSF ()
 Чемпионат КОНКАКАФ в рамках отборочного турнира чемпионата мира (allworldcup.narod.ru 1, 2, 3, 4, 5) ()

Золотой кубок КОНКАКАФ